Die Bibliotheken der Universität Erfurt umfassen seit 2018 zwei selbständige Einrichtungen:
 Universitätsbibliothek Erfurt
 Forschungsbibliothek Gotha